Freie Goetheschule oder Freie Goethe-Schule steht für:

 Freie Goetheschule Frankeneck, Waldorfschule
 Freie Goetheschule (Neustadt an der Weinstraße), Waldorfschule
 Freie Goethe-Schule, früherer Name der Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek, Waldorfschule

Siehe auch:
 Goethe-Schule
 Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule